Pálffy Fidél (1788–1864) főispán, főkancellár, aranykulcsos
 Pálffy Fidél (1895–1946) országgyűlési képviselő, földművelési miniszter, nyilas politikus